Барсело́на:
 Барселона — місто в Іспанії, столиця провінції Каталонія.
 Барселона — місто у Венесуелі, столиця штату Ансоатегі.
 Барселона — іспанська провінція.
 Барселона — провінція, що об'єднуватиме п'ять районів Каталонії.
 Барселона — середньовічне графство з центром в місті Барселона.
 Барселона — муніципалітет на Філіппінах.
 Барселона — село в Корнуолі, Англія.
 Барчеллона-Поццо-ді-Готто — муніципалітет в регіоні Сицилія, Італія.
 Барселонета — муніципалітет в Пуерто-Рико.
 Барселоннетт — муніципалітет в регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, Франція.
 Барселонн-дю-Жер — муніципалітет в регіоні Південь-Піренеї, Франція.

Спорт 
 БК «Барселона» — іспанський баскетбольний клуб з міста Барселона.
 ГК «Барселона» — іспанський гандбольний клуб з міста Барселона.
 ФК «Барселона» — іспанський футзальний клуб з міста Барселона.
 ХРК «Барселона» — іспанський клуб з хокею на роликах з міста Барселона.
 ФК «Барселона» — еквадорський футбольний клуб з міста Ґуаякіль.
 ФК «Барселона» — іспанський футбольний клуб з міста Барселони.
 ФК «Барселона» — венесуельський футбольний клуб з міста Барселона.
 ХК «Барселона» — іспанський хокейний клуб з міста Барселона.

Інше 
 945 Барселона — мала планета.
 Барселона-Ель Прат — міжнародний аеропорт поблизу міста Барселона, Іспанія.
 Barcelona — спільний музичний альбом Фредді Мерк'юрі та Монсеррат Кабальє.
 Barcelona — назва процесорного ядра AMD покоління K10 для серверів та робочих станцій, що випускаються під торговою маркою Opteron.